Die Ginny of Utah 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Salt Lake City. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 10. bis 16. September 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Salt Lake City